Арсенид неодима — бинарное неорганическое соединение
неодима и мышьяка
с формулой NdAs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Арсенид неодима образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F mm,
параметры ячейки a = 0,5984 нм, Z = 4.

Литература 
 
 

Соединения неодима
неодима